Magnesiumcitrat ist eine mehrdeutige Bezeichnung für Magnesiumsalze der Citronensäure. Im Einzelnen können dies sein:

 Wasserfreies Magnesiumcitrat mit variablem Citrat-Magnesium-Verhältnis Mgx(C6H5O7)y, CAS-Nummer: 7779-25-1
 Tribasisches Magnesiumcitrat (Trimagnesiumdicitrat, C12H10Mg3O14) und seine Hydrate 
 Dibasisches Magnesiumcitrat (Magnesiumhydrogencitrat, C6H6MgO7) und seine Hydrate